NGC 4953-1
NGC 4953-2